Looping (von englisch loop ‚Schleife‘) steht für:

 Looping (Kunstflug)
 eine Fahrfigur bei Achterbahnen, siehe Achterbahnelemente #Looping
 eine leicht labile Schichtungsstabilität der Erdatmosphäre, siehe Schichtungsstabilität der Erdatmosphäre #Looping
 eine frühere Kindersendung auf Schweizer Radio DRS 1, siehe Pirando
 Looping Group, französischer Freizeitpark-Betreiber
 LOOPING, zeitgenössische Tanzcompanie in Zürich unter der Leitung von Jochen Heckmann

Filme:
 Looping (1975), deutscher Spielfilm von Kurt Tetzlaff
 Looping (1980), deutscher Spielfilm Walter Bockmayer und Rolf Bührmann
 Looping (2016), deutscher Spielfilm von Leonie Krippendorff

Siehe auch:
 Loop